Sinto pode se referir à:

religião sinto;
etnia sinto, povo europeu.

Desambiguação